Levisticum persicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Franz Freyn och Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller. Levisticum persicum ingår i släktet libbstickor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Libbstickor
persicum